Тупаловце је насељено место града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. био је 321 становник (према попису из 2002. било је 380 становника). Тупаловце се налази поред варошице Грделица, на путу ка Власотинцу на обали Козарачке реке.

Положај 
Лежи на дну долине Козарачке реке, десне притоке Јужне Мораве, између Грделице са југа и Козара са североистока. Због таквог положаја, оно често страда од поплава. Село је разбијеног типа. Не дели се на махале јер је мало и доста једноставно.

Историја 
Куће села Тупаловце најпре су лежале на долинској падини десно од Козарачке реке. Око 1860. године то место је било напуштено и од тада село лежи на долинској равници. На месту где је било првобитно село сада се налазе обрадиве површине.

Градац је мање стеновито узвишење до самих сеоских кућа, с десне стране реке. У његовом подножју је равно земљиште. На темену узвишења Градац постоје слаби остаци цркве и гробља. У народу се говори да су на Градацу постојали латинска црква и гробље.

Сеоска слава је Спасовдан.

Демографија 
У насељу Тупаловце живи 292 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 40,4 година (39,9 код мушкараца и 40,9 код жена). У насељу има 107 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,55.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији